La ligne 11 du tramway de Prague est une ligne de tramway qui relie Spořilov à Spojovací.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 11 relie Spořilov (au Sud-Est de la ville) à Spojovací  (à l'Est), via le centre-ville. Le week-end, la ligne n'est exploitée qu'entre Spořilov et Olšanské hřbitovy.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 11 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague. Le week-end, la ligne n'est exploitée qu'entre Spořilov et Olšanské hřbitovy.

L'arrêt Pod Karlovem n'est desservi qu'en direction de Spořilov.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague